Santa María de la Alameda är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Madrid och regionen Madrid, i den centrala delen av landet,  km väster om huvudstaden Madrid. Santa María de la Alameda ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Santa María de la Alameda är kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km norr om Santa María de la Alameda. Runt Santa María de la Alameda är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är San Lorenzo de El Escorial,  km öster om Santa María de la Alameda. I omgivningarna runt Santa María de la Alameda 

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i Madrid